Morfine
Morphine (band), een Amerikaanse alternatieve rockband
Morphine (nummer), een nummer van de Amerikaanse zanger Michael Jackson